Sitang bezeichnet:

 Sitang (Pingguo) (四塘镇), Großgemeinde im Kreis Pingguo im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Sitang (Youjiang) (四塘镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Youjiang im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Sitang (Lingui) (四塘乡), Gemeinde im Stadtbezirk Lingui im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Sitang (Sinan) (思唐街道), Straßenviertel im Kreis Sinan in der chinesischen Provinz Guizhou